JIB steht für:
 Flughafen Dschibuti in Dschibuti (IATA-Code)
 Jazz-Institut Berlin, Musikhochschule in Berlin

JIB